Cesarzowice :

 Cesarzowice (Środa Śląska), localité polonaise de la gmina et du powiat de Środa Śląska
 Cesarzowice (Wrocław), localité polonaise de la gmina de Kąty Wrocławskie